Knud kan henvise til:

 Knud (drengenavn) – et drengenavn
 Knud af Danmark - danske kongelige med navnet Knud

 steder
 Knud (Fjelstrup Sogn) – bebyggelse og et ejerlav i Fjelstrup Sogn, Haderslev Kommune
 Knud (Rødding Sogn) – bebyggelse og et ejerlav i Rødding Sogn (Skive Kommune), Skive Kommune

 andet
 Knud (dokumentarfilm) – dansk portrætfilm fra 1965 af Jørgen Roos om Knud Rasmussen
 Knud (musiker) – figur fra Roben & Knud